— это раздел палеонтологии, объектом изучения которого являются древние позвоночные (животные, у которых есть позвоночник).

В нижеследующем списке перечислены исследования, связанные с изучением ископаемых остатков позвоночных, опубликованные в рецензируемой литературе в 2022 году.

Исследования общей направленности 

 П. А. Безносов и Д. В. Пономарев опубликовали краткий обзор ископаемых позвоночных Республики Коми (Россия).
 Brocklehurst, Ford & Benson применили всеобъемлющий набор филогенетических данных для количественной оценки вариаций темпов и ограничений морфологической эволюции среди амниот карбона и ранней перми.
 Werneburg & Abel смоделировали анапсидный череп  и, взяв его строение за исходное, предприняли попытку разграничить морфотипы черепов ранних амниот и их ближайших родственников, а также реконструировать челюстную мускулатуру их обладателей.
 Marsicano, Gaetano & Irmis опубликовали обзор триасовых сообществ четвероногих, живших на территории нынешней Южной Америки, в котором рассмотрели роль южноамериканских находок для понимания триасовых неморских экосистем Гондваны и Пангеи в целом.
 Sues et al. описали скопление остатков четвероногих из среднетриасовых отложений Economy Member  (Новая Шотландия, Канада): был обнаружен материал трематозаврида подсемейства Lonchorhynchinae, как минимум двух неописанных таксонов темноспондилов надсемейства Capitosauroidea, дицинодонта клады , парарептилий семейства Procolophonidae и нескольких таксонов архозавроморф (в том числе первые остатки Tanystropheus, описанные из восточной части Северной Америки).
 Williams et al. описали остатки микропозвоночных из верхнетриасовых (рэтских) отложений ,  (Англия): хрящевых рыб, костных рыб и рептилий, в том числе кости Pachystropheus, ихтиозавров и фрагмент дуги позвонка, который может принадлежать динозавру; также сообщается об окаменелостях беспозвоночных и копролитах из того же местонахождения.
 Maxwell et al. опубликовали исследование остатков крупных позвоночных (рыб и ихтиозавров) из   в Германии, сохранивших свидетельства существования особых биотических сообществ на их трупах.
 Moreau et al. описали остатки флоры и фауны из верхнеюрского литографского известняка  (Лозер, Франция), которые были обнаружены в карьерах Дригас (Drigas) и Нивольерс (Nivoliers). Позвоночные известняка представлены несколькими лучепёрыми рыбами, целакантом и клювоголовым Kallimodon cerinensis.
 Yu et al. сообщили об обнаружении во Внутренней Монголии нового лагерштетта (Moqi Fossil Lagerstätte), относящегося к нижнему мелу (апту). Предполагается, что фауна Моки (Moqi Fauna) может быть связана с . Среди фоссилий позвоночных в лагерштетте были найдены остатки бесхвостых земноводных (Genibatrachus baoshanensis), хвостатых земноводных (Nuominerpeton aquilonaris), лучепёрых рыб (Peipiaosteus и, возможно, Jinanichthys / Lycoptera), птиц (Khinganornis hulunbuirensis) и черепах (неописанные вид и род Macrobaenidae); ранее также кратко сообщалось об обнаружении в тех же отложениях остатков орнитопод и небольших теропод.
 Dridi описал копролиты плотоядных позвоночных из нижнемеловой  в Тунисе, которые, как предполагается, были произведены костными рыбами, пластиножаберными и крокодиломорфами.
 During et al. опубликовали исследование гистологического строения и изотопного состава костей осетровых и веслоносовых рыб из местонахождения Танис (Tanis) в Северной Дакоте (США). Отложения этого местонахождения сформировались в момент импактного события, которое, как предполагается, привело к мел-палеогеновому вымиранию: сейсмические волны вызвали сейши (стоячие волны), в результате чего жившие в этой местности рыбы оказались погребены заживо. По мнению авторов работы, полученные ими данные свидетельствуют о том, что вымирание произошло во время северной весны; это согласуется с выводами аналогичного исследования DePalma et al. (2021).

 McCurry et al. описали лагерштетт, названный McGraths Flat (Новый Южный Уэльс, Австралия), где были обнаружены хорошо сохранившиеся остатки миоценовой биоты тропических лесов. Помимо , растений, насекомых и пауков, в отложениях лагерштетта были найдены сравнительно редкие остатки позвоночных: одно контурное перо птицы, вероятно, близкой по размеру к воробью, и более дюжины экземпляров рыб (cf. Retropinnidae и один образец Perciformes indet.). У некоторых особей рыб сохранился желудочно-кишечный тракт вместе с содержимым желудка.
 Kjær et al. сообщили об обнаружении фрагментов древнейшей известной  возрастом более двух миллионов лет в формации Кап-Копенгаген (Гренландия). Сравнение секвенированных последовательностей ДНК с уже соотнесёнными с различными таксонами последовательностями позволило воссоздать существовавшую в этой местности экосистему, не имеющую современных аналогов. Согласно результатам исследования, на территории Кап-Копенгаген был бореальный лес с разнообразными флорой и фауной, в том числе позвоночными: мастодонтами, северными оленями, зайцами, грызунами, гусями.
 Murchie et al. реконструировали митохондриальные геномы дикой лошади (Equus caballus), степного зубра (Bison priscus), шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и белой куропатки (Lagopus lagopus), живших на территории нынешнего центрального Юкона (Канада) около 30 000 лет назад. Образцы экологической ДНК были выделены из ила, обнаруженного в многолетней мерзлоте.
 Tilby, Miracle & Barker опубликовали исследование микрофоссилий позвоночных из палеолитической пещеры Шанидар (Иракский Курдистан).

Бесчелюстные и рыбы

Земноводные 

 Whitney et al. опубликовали исследование гистологии костей . По мнению авторов работы, полученные ими результаты свидетельствуют о том, что детёныши  быстро росли и быстро достигали скелетной зрелости.
 Calábková, Březina & Madzia опубликовали исследование следовых дорожек сеймуриаморф из пермских (ассельских) отложений Boskovice Basin в Чехии — одних из древнейших следов жизнедеятельности сеймуриаморф в мире. Исследователи интерпретировали описанный ими материал как свидетельствующий о существовании наземных сеймуриаморф, которые были намного крупнее самых больших экземпляров , обнаруженных в этой местности, а также о вероятном изменении среды обитания на поздних стадиях онтогенеза сеймуриаморф. Самый большой след обладает высокой сохранностью и включает отпечатки мягких тканей.
 Maho & Reisz изучили анатомию зубной системы сеймурий (Seymouria) и схему замены зубов, характерную для представителей этого рода.
 Jansen & Marjanović опубликовали исследование микроанатомии костей конечностей и  . Палеонтологи пришли к выводу, что животные этого вида вели наземный образ жизни, который включал копание почвы, но не рытьё нор. По их мнению, мощные передние конечности Triadobatrachus massinoti, сочетавшиеся с отсутствием способности прыгать, могли быть прежней адаптацией к копанию, которая в дальнейшем сделала возможными прыжки бесхвостых земноводных в результате экзаптации.
 Arbez, Atkins & Maddin изучили образец темноспондила из каменноугольной  (Новая Шотландия, Канада), который первоначально был отнесён к виду Dendrysekos helogenes. Исследователи пришли к выводу, что Dendrysekos, скорее всего, является младшим синонимом Dendrerpeton.
 Herbst, Manafzadeh & Hutchinson опубликовали исследование, обосновавшее гипотезу о том, что конфигурация задних конечностей Eryops megacephalus была подобна таковой у саламандр.
 Hart, Campione & McCurry опубликовали исследование, направленное на оценку массы тела Eryops megacephalus и Paracyclotosaurus davidi.
 А. В. Ульяхин опубликовал исследование, направленное на выявление и уточнение палеоэкологических особенностей темноспондила платиопозавра (Platyoposaurus) из средней перми Башкортостана (Россия).
 Gee & Sidor описали остатки крупных темноспондилов клад  и Plagiosauridae из среднетриасовой  (Антарктида). Новые и обнаруженные прежде в формации образцы были интерпретированы как свидетельствующие о родстве Capitosauria и .
 Witzmann & Schoch опубликовали переописание . Палеонтологи интерпретировали остатки этого брахиопида как принадлежавшие настоящей личинке, что подтверждает присутствие личиночной стадии развития в онтогенезе .
 Schoch & Mujal описали новые ископаемые остатки , благодаря изучению которых были получены дополнительные данные об онтогенезе и анатомии взрослых особей этого темноспондила.
 Kalita et al. опубликовали исследование компактности костей в плечевом поясе Metoposaurus krasiejowensis. По мнению палеонтологов, полученные ими результаты указывают на то, что компактный передний конец межключичных костей вместе с тяжёлым черепом этого метопозаврида мог действовать как балласт для контроля гидростатической плавучести путём смещения центра масс вперёд.
 Weryński & Kędzierski опубликовали исследование микроструктуры зубов Metoposaurus krasiejowensis. Авторы работы сообщили об обнаружении возможных приспособлений к хищничеству, а также о свидетельствах сезонного влияния на гистологию зубов.
 Surmik et al. (2022) описали патологический интерцентр позвонка Metoposaurus krasiejowensis из местонахождения Красеюв в Польше. Палеонтологи диагностировали экземпляр как поражённый остеосаркомой. Это первый образец мезозойского позвоночного, не принадлежащего к амниотам, который содержит недвусмысленные свидетельства первичной злокачественной опухоли кости.
 Schoch & Sues переописали темноспондила Parioxys ferricolus из нижней перми Техаса (США).
 Schoch опубликовал исследование филогенетических взаимоотношений представителей клады .
 Macaluso et al. опубликовали исследование биогеографической истории палеарктических хвостатых земноводных, в котором провели ревизию ископаемых остатков представителей этой группы, обнаруженных в Палеарктике.
 Jia, Li & Gao опубликовали исследование нёбных костей современных и вымерших саламандр (тотальная группа Caudata). Авторы работы пришли к выводу, что морфология нёба является надежным показателем для реконструкции палеобиологии ранних саламандр.
 Gardner описал неполную зубную кость саламандры из верхнемеловой (маастрихтской)  (Вайоминг, США), предположительно принадлежащую новому виду и роду семейства .
 Ledesma, Ayala & Kemp провели морфометрический анализ позвонков амбистом (Ambystoma), чтобы определить, насколько надёжно могут быть идентифицированы ископаемые остатки хвостатых земноводных.
 Skutschas et al. (2022) описали фрагментарный туловищный позвонок кроновой саламандры из среднеюрской (батской)  в Московской области России. Это первый материал кроновой саламандры, обнаруженный в средней юре Восточной Европы. Если отнесение позвонка к Salamandroidea верно, то это древнейшие известные остатки представителя данного надсемейства.
 Barcelos et al. опубликовали исследование филогении современных и вымерших Ceratophryidae.
 Guevara et al. описали остатки жабы (Bufonidae) cf. Rhinella из миоценовых () отложений  в Чили; это самая южная окаменелость жабы, обнаруженная в миоцене Южной Америки.

Завропсиды

Ichthyosauromorpha 

 Nakajima et al. описали позвонки, ребро и плечевую кость , обнаруженные в отложениях нижнетриасовой житковской свиты (остров Русский, Приморский край, Россия). Длина ящера, которому принадлежала плечевая кость, была оценена в 5 метров, что делает его одной из самых крупных известных на сегодняшний день морских рептилий, живших в начале спатского подвека оленёкского века.
 Holm, Delsett & Alsen предприняли попытку использовать пропорции тел позвонков ихтиозавров из верхнеюрской  (Гренландия), чтобы определить, какое место в позвоночнике занимали повреждённые позвонки.
 Roberts, Engelschiøn & Hurum описали новый экземпляр  из среднетриасовых (ладинских) отложений Blanknuten Member формации Ботнехейя (Botneheia Formation) на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Это первый трёхмерный череп Mixosauridae, обнаруженный в этой формации.
 Kelley et al. (2022) изучили скопление скелетов Shonisaurus popularis из верхнетриасовой  (Невада, США), в котором были обнаружены остатки взрослых шонизавров, а также нескольких эмбрионов или новорожденных детенышей. Палеонтологи интерпретировали скопление скелетов как «ясли» ихтиозавров и предположили, что ради размножения шонизавры мигрировали в низкопродуктивные умеренно глубокие воды.
 Lukeneder et al. описали первые два экземпляра ихтиозавров (клада Ophthalmosauria), обнаруженные в нижнемеловых отложениях Австрии (Северные Известняковые Альпы; валанжин — готерив). Исследователи пришли к выводу, что готеривские ихтиозавры существенно отличались от тех, что жили в титонском и берриасском веках, и предположили существование некоего значимого события в эволюционной истории ихтиозавров, которое должно было произойти во времена валанжинского века.
 Eriksson et al. провели обзор исследований ихтиозавров, опубликованных за последние 300 лет, фокусируясь на тех работах, что касаются мягких тканей. В частности, были проанализированы выдвигавшиеся в разное время предположения о различных аспектах биологии ихтиозавров, таких как окраска и терморегуляция. При этом палеонтологи изучили исключительно хорошо сохранившийся образец Stenopterygius из нижнеюрских сланцев Посейдония (Германия), уточнив детали анатомии и физиологии ихтиозавров. В рамках исследования была создана детальная трёхмерная реконструкция стеноптеригия в натуральную величину, которую авторы работы называют наиболее современной с научной точки зрения реконструкцией ихтиозавра, доступной в настоящее время.
 Miedema & Maxwell опубликовали исследование пренатальных и постнатальных онтогенетических изменений в черепе Stenopterygius quadriscissus.
 Delsett et al. описали практически полный скелет  sp. и изолированный хвост неопределимого ихтиозавра, обнаруженные в зольнхофенскм известняке на юге Германии (; титон, верхняя юра). Наблюдения в ультрафиолетовом свете подтвердили наличие ископаемых остатков кожи у обоих экземпляров. Кроме того, у первого образца были обнаружены мягкие ткани, интерпретированные как окаменевший жировоск, и неопределённые ткани в области живота.
 Serafini et al. провели ревизию материала кончиков челюстей  из мела Северных Апеннин (Италия) и обнаружили каналы внутри костей, которые могли предназначаться для тройничного нерва.
 Laboury et al. опубликовали исследование анатомии и филогенетического положения «Ichthyosaurus» zetlandicus, в котором обосновали принадлежность этого вида к роду Temnodontosaurus.

Завроптеригии 

 Klein et al. описали две зубные кости плакодонтов из нижнего триаса () Нидерландов и Германии, предварительно отнесённые к Placodus cf. gigas. Исследователи предприняли попытку выявить влияние онтогенетических изменений на морфологию зубной кости плакодонтов.
 Madzia, Sachs & Klug переописали типовой материал плиозаврида Ischyrodon meriani; авторы работы пришли к выводу, что данный вид лучше рассматривать как nomen dubium.
 Krahl et al. опубликовали исследование силы и функции мышц конечностей плезиозавра Cryptoclidus eurymerus.
 Brum et al. опубликовали исследование морфометрии шейных позвонков антарктических эласмозаврид в контексте их филогенеза и онтогенеза.
 Wiemann et al. применили рамановскую и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье для количественной оценки прижизненного накопления конечных продуктов перекисного окисления липидов (advanced lipoxidation end-products, ALE) в костях современных и вымерших рептилий. Одним из выводов исследования является независимое приобретение плезиозаврами скорости метаболизма, соответствующей .

Клювоголовые

Чешуйчатые 

 Woolley et al. пришли к выводу, что, несмотря на неполноту палеонтологической летописи чешуйчатых, она содержит надёжную филогенетическую информацию.
 Yang et al. описали первые известные ископаемые остатки сцинкообразных ящериц из верхнемеловой (кампанской) формации Ненцзян (Nenjiang Formation) в китайской провинции Гирин.
 Vullo et al. переописали фрагмент нижней челюсти, который, как считалось ранее, происходит из нижнемеловых отложений  в Марокко и принадлежит единственному известному виду игуанообразных из мезозоя Африки — Jeddaherdan aleadonta. Палеонтологи пришли к выводу, что на самом деле материал имеет четвертичный возраст и принадлежит шипохвосту неопределённого вида (Uromastyx sp.).
 Syromyatnikova & Aranda описали первые известные ископаемые остатки веретеницеобразной ящерицы  с Кубы, обнаруженные в верхнем плейстоцене пещеры Эль-Аброн (El Abrón Cave). Получены первые данные о морфологии зубов и челюстей плейстоценовых Diploglossus с Кубы.
 Syromyatnikova, Klembara & Redkozubov описали ископаемые остатки веретеницевых Ophisaurus fejfari и Ophisaurus spinari из нижнего плиоцена Молдовы. Это первый материал рода  из плиоцена Восточной Европы, а также первый описанный материал O. fejfari из плиоценовых отложений вообще.
 Augé et al. переописали известный материал варана , а также описали новый материал этого вида из эоцена Бельгии и Франции.
 Villa & Delfino описали позвонок варана (Varanus), предположительно, обнаруженный в формации Чинджи (Chinji Formation). Это первые остатки ящерицы из неогеновых отложений Пакистана. Открытие согласуется с более ранними предположениями о тёплом климате на территории Сивалика в среднем миоцене — начале позднего миоцена.
 Cross et al. опубликовали исследование диверсификации стратегий питания и передвижения мозазавроидей.
 MacLaren et al. опубликовали исследование морфофункционального разнообразия мозазаврид перед мел-палеогеновым вымиранием. Палеонтологи пришли к выводу, что смена таксономического состава в сообществах мозазаврид при переходе от кампанских сообществ к маастрихтским сопровождалась глобальным увеличением морфофункционального разнообразия. При этом, согласно исследованию, морфофункциональное разнообразие мозазаврид снижалось во многих позднемаастрихтских провинциальных сообществах вплоть до мел-палеогенового вымирания.
 Bennion et al. опубликовали исследование эволюции черепа мозазаврид и ранних китообразных в течение первых 20 миллионов лет их эволюционной истории, в котором проверили возможные случаи  конвергенции черепа и зубов у этих групп.
 Rempert et al. опубликовали первое сообщение об остатках Mosasaurus hoffmannii, представленных коронками зубов, из верхнемеловых (маастрихтских) фосфатных отложений  в Марокко.
 Zaher et al. изучили череп меловой змеи Sanajeh indicus и рассмотрели его в контексте происхождения характерного для змей способа кормления с широко раскрываемыми челюстями.
 Chuliver, Scanferla & Smith описали окаменелость беременной самки земляного удава Messelophis variatus из эоцена карьера Мессель (Германия), в утробе которой были обнаружены остатки как минимум двух детёнышей. Это первый скелет беременной змеи, обнаруженный палеонтологами. Тот факт, что Messelophis жил в «парниковом» климате, поставил под вопрос общепризнанный сценарий возникновения живорождения у чешуйчатых, согласно которому возможность откладывать яйца ограничивал холодный климат. Исследователи выдвинули несколько гипотез о том, какие преимущества могло обеспечить живорождение тропической змее: так, живорождение могло уберегать яйца от затопления или обеспечивать появление на свет немногочисленного, но относительно крупного потомства, способного выдержать конкуренцию в условиях большого количества змей других видов.
 El-Hares et al. описали позвонки безногих чешуйчатых из верхнеэоценовых отложений Египта: первый материал двуходок, описанный из палеогена Египта, а также остатки змей Renenutet enmerwer, включая первые известные хвостовые позвонки вида, и cf. Procerophis. Присутствие cf. Procerophis и Renenutet в Египте дополняет свидетельства обмена наземной фауной между Азией и Северной Африкой в ​​течение раннего/среднего эоцена вдоль южной окраины моря Тетис.

Черепахи 

 Ascarrunz & Sánchez-Villagra опубликовали обзор эволюционной истории и онтогенетического развития щитков карапакса современных и ископаемых черепах.
 Rollot et al. опубликовали исследование анатомии черепа Lakotemys australodakotensis из нижнего мела Южной Дакоты (США).
 Xu et al. описали яйца черепах из верхнемеловой  (Хэнань, Китай). Путём кристаллографического сравнения обнаруженных яиц с яйцами черепах из провинции Чжэцзян и Монтаны были выявлены детали превращения арагонита в кальцит в яичной скорлупе черепах.
 Danilov et al. описали новый материал стволовых Chelonioidea из верхнемеловых (кампанских) отложений местонахождения Белое озеро (рыбушкинская свита; Саратовская область, Россия). Среди прочих остатков были описаны образцы Protostega gigas, предполагаемый размер которых соответствует крупнейшим экземплярам из Северной Америки; это первые фоссилии данного вида, обнаруженные за пределами Северной Америки.

Архозавроморфы 

 Pradelli, Leardi & Ezcurra опубликовали исследование размеров тела архозавроморф в течение первых 90 млн лет их эволюции.
 Bestwick et al. опубликовали исследование эволюции относительных размеров черепа у палеозойских и мезозойских архозавроморф. Исследователи заключили, что относительные размеры черепов эритрозухид и тероподовых динозавров отличаются друг от друга и что непропорционально большие черепа эритрозухид уникальны среди всех наземных архозавроморф.
 Scartezini & Soares описали новые экземпляры гиперодапедонов (Hyperodapedon) из Бразилии с верхушечно зубчатыми коронками зубов, представляющими новый морфотип зубов верхней челюсти и первый случай обнаружения зубчатых зубов у ринхозавров. Было проведено исследование, направленное на то, чтобы определить, является ли морфология верхнечелюстных коронок зубов ринхозавров таксономически информативной или она отражает онтогенез.
 Chambi-Trowell et al. опубликовали исследование анатомии и филогенетического положения архозавроморф Tricuspisaurus thomasi и Variodens inopinatus.
 Sengupta & Bandyopadhyay опубликовали исследование анатомии и филогенетического положения архозавроморфа Shringasaurus indicus.
 Wilson et al. изучили черепную коробку (нейрокраниум) Trilophosaurus buettneri, после чего рассмотрели полученные данные в контексте эволюции нейрокраниума ранних архозавроморф.
 Fabbri & Bhullar описали эндокран эупаркерии (Euparkeria capensis) и интерпретировали морфологию её мозга как в целом сходную с таковой у фитозавров, крокодилов и ранних динозавров.
 Ezcurra & Sues опубликовали исследование остеологии и филогенетического положения , в котором обосновали принадлежность этого таксона к архозавриформам семейства .

Архозавры (вкл. птиц)

Прочие 

 Callender-Crowe & Sansom сравнили признаки скелета и мягких тканей у современных завропсид и пришли к выводу, что остеология в большей степени, чем мягкие ткани, соответствует данным молекулярной генетики. Таким образом, работа косвенно поддерживает теоретическую возможность воссоздания сравнительно точной филогении вымерших завропсид, основанной на остеологических данных.
 Núñez Demarco, Ferigolo & Piñeiro провели исследование пропорций черепа и костей конечностей более чем сотни образцов мезозавров из Африки, Бразилии и Уругвая с целью определить, существовали ли в их онтогенезе статистически значимые морфологические различия. Исследователи рассмотрели выявленный изометрический рост с точки зрения филогении и паттернов роста ранних амниот.
 Verrière & Fröbisch обнаружили свидетельства  у мезозавров. Исследователи поддержали интерпретацию Mesosaurus tenuidens как единственного валидного вида в семействе Mesosauridae; по их мнению, экземпляры, отнесённые к Stereosternum tumidum и Brazilosaurus sanpauloensis, представляют собой остатки неполовозрелых M. tenuidens или неполные образцы этого вида.
 Jenkins & Bhullar опубликовали исследование по имплантации, замене и прикреплению зубов у проколофономорфа .
 Van den Brandt et al. опубликовали исследование таксономии, филогении и стратиграфического распространения парейазавров из пермских () отложений бассейна Кару в ЮАР.
 Sidor et al. описали новый материал капторинида Moradisaurus grandis (два неполных черепа молодых особей) из пермской  в Нигере.
 Scheyer et al. описали крупное ребро, несущее остеодерму, которое было обнаружено в верхнетриасовой  (Швейцария). Исследователи предварительно определили экземпляр как принадлежащий представителю cf. , отметив сходство с родом ; такая атрибуция продлевает время существования Saurosphargidae примерно на 35 миллионов лет в поздний триас.
 Qin, Yi & Gao описали неоморфное окостенение между теменной, квадратной и чешуйчатой костями  Coeruleodraco jurassicus и Philydrosaurus proseilus.
 Wang et al. описали новый экземпляр хористодеры  с хорошо сохранившимися покровными остатками, который был обнаружен в нижнемеловых отложениях  (Ляонин, Китай).

Синапсиды

Исследования общей направленности 
 Marugán-Lobón, Gómez-Recio & Nebreda опубликовали исследование морфологического разнообразия черепов синапсид.
 Brent, Buchholtz & Mansfield опубликовали исследование происхождения и эволюционной истории грудины млекопитающих.

Немаммальные синапсиды 

 Benoit et al. опубликовали исследование эволюции мозга, органов чувств и поведения немаммальных синапсид.
 Reisz, Scott & Modesto опубликовали исследование анатомии черепа Cotylorhynchus romeri.
 Bhat, Shelton & Chinsamy изучили костную гистологию различных таксонов дейноцефалов из средней перми ЮАР (Tapinocephalus Assemblage Zone, ), сделав выводы об их палеобиологии и палеоэкологии.
 Macungo et al. опубликовали исследование анатомии базикраниальной оси дицинодонтов надсемейства . Исследователи обнаружили доказательства роющих адаптаций  (базикрания) у изученных таксонов, которые были интерпретированы как поддерживающие поведение рытья с поднятой головой, по крайней мере, для некоторых .
 Kammerer et al. описали новый материал Dicynodon angielczyki из Мозамбика (Metangula Graben) и Замбии (Luangwa Basin). Это первые экземпляры данного вида, обнаруженные за пределами Танзании (Ruhuhu Basin).
 Liu сообщил о новом материале дицинодонтов  и  из среднетриасовой  (Ermaying Formation; Ordos Basin, Шэньси, Китай), который позволил переописать морфологию и таксономию этих таксонов.
 Sidor описал элементы частично сочленённого скелета небольшого горгонопса: правую подвздошную кость и кости задних конечностей, обнаруженные в отложениях верхнепермской формации Мадумабиса-Мадстоун (Madumabisa Mudstone Formation) в Замбии.
 Liu & Yang описали образец горгонопса из формации Утунгоу (Wutonggou Formation; Turpan Basin, Синьцзян, Китай). Открытие свидетельствует о том, что горгонопсы существовали в северной тёплой умеренной зоне около 253,3 миллионов лет назад, то есть примерно в то же время, что и другие последние известные представители этой группы, жившие на территориях нынешних России и ЮАР.
 Norton et al. провели исследование закономерностей смены зубов у позднепермского цинодонта , изучив морфологию пяти образцов, которые, как предполагается, соответствуют разным онтогенетическим стадиям.
 Filippini, Abdala & Cassini оценили массы пяти видов  из триаса Аргентины (, , Massetognathus pascuali, Cynognathus crateronotus и ), используя линейные измерения и длины окружностей их плечевых и бедренных костей.
 Melo, Martinelli & Soares описали новый материал цинодонтов из верхнего триаса Бразилии (Santacruzodon Assemblage Zone, Santa Cruz Sequence, Santa Maria Supersequence): многочисленные остатки , позволившие уточнить анатомию этого вида, а также кости  sp.
 Liu et al. описали новый материал тритилодонтида  из нижнеюрской  (Lufeng Formation; Юньнань, Китай), в котором интерпретировали остатки, ранее отнесённые к Dianzhongia, как принадлежащие более старой особи Lufengia.
 Luo et al. пересмотрели морфологию нижней челюсти и зубов маммалиаформа .
 Исходя из того, что переход к эндотермии приводит к повышению температуры тела и росту подвижности, Araújo et al. разработали «индекс температуры и подвижности» (thermo-motility index, TMI), который вычисляется на основе морфометрических признаков  внутреннего уха. Используя расчёты TMI, исследователи пришли к выводу, что эндотермия резко развилась в течение позднего триаса у первых представителей клады Mammaliamorpha, тогда как все более базальные синапсиды были эктотермами.

Млекопитающие

Ссылки 
Обзор палеонтологических открытий 2022 года; рассказывает доктор биологических наук Павел Петрович Скучас:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Примечания 

2022 год в науке
Палеонтология